La A1 Ethniki 2005-2006 è stata la 66ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Dīmītrīs Diamantidīs, 
A1 Ethniki MVP finali:  Dīmītrīs Diamantidīs, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Panagiōtīs Giannakīs, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Dīmītrīs Tsaldarīs, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Roderick Blakney, 
 Vasilīs Spanoulīs, 
 Dīmītrīs Diamantidīs, 
 Ryan Stack, 
 Sofoklīs Schortsianitīs,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
2005-2006